Lchap' är en ort i Armenien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Lchap' ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lchap' är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Lchap'. Närmaste större samhälle är Gavarr,  kilometer söder om Lchap'.

Runt Lchap' är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik